Beyləqan kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Bejläqan, distrikt, 
 Beylagan, distriktshuvudort, Bejläqan, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar